Rangel – municipalità dell'Angola
Rangel – comune del Venezuela